Флаг Вьетнама () введён 30 ноября 1955 как флаг Демократической Республики Вьетнам, занимавшей тогда северную часть страны (Северный Вьетнам). На нём изображена жёлтая пятиконечная звезда на красном фоне. Соотношение сторон флага составляет 2:3. В 1945—1955 очертания звезды на флаге были несколько иными.

Звезда олицетворяет лидерство Коммунистической партии Вьетнама, красный цвет означает успех революции, а пять концов звезды иногда трактуются как рабочие, крестьяне, солдаты, интеллигенция и молодёжь.

С 1976 года, когда Южный Вьетнам официально объединился с Северным, — флаг Социалистической Республики Вьетнам.


Исторические флаги

См. также 
 Герб Вьетнама
 Флаг Южного Вьетнама

Примечания

Ссылки 
 О флагах Вьетнама

Вьетнам
Государственные символы Вьетнама
Флаги с изображением пятиконечных звёзд